Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2010 года  прошёл с 8 по 14 июля в Семпульно-Краеньске (Польша). В соревнованиях приняли участие 22 спортсменки из 7 стран. Главный арбитр Эверт Давелар (Нидерланды). Чемпионкой Европы стала представительница Латвии Зоя Голубева.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов. На партию давалось 1 час 20 минут плюс минуту за каждый ход.

Итоговое положение 

 GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 6th European Womens Championship
 Результаты на сайте EDC

Чемпионаты Польши по международным шашкам
Шашки
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Польше в 2010 году
2010 год в шашках
Июль 2010 года